Wilder Kaiser steht für:

 eine Gebirgskette des Kaisergebirges
 Wilder Kaiser (Fernsehserie), deutsche Serie aus den Jahren 1999 bis 2003

Siehe auch

 Lissi und der wilde Kaiser (Animationsfilm)